Die 63. Eishockey-Weltmeisterschaft fand im Mai 1999 in Norwegen statt. Weltmeister wurde zum achten Mal Tschechien. Die weiteren Gruppen der Weltmeisterschaft fanden in Dänemark (B-WM), den Niederlanden (C-WM) und Südafrika (D-WM) statt. Wie im Vorjahr nahmen 40 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil, dabei erstmals Island.

Modus und Vorgeschichte 
Im Vergleich zum Vorjahr gab es kaum Neuerungen. Die A-Gruppe spielte in diesem Jahr nach dem gleichen Modus wie 1998. Erstmals wurde allerdings der Fernost-Vertreter bei der A-WM mittels Qualifikationsspielen ermittelt. Und zum ersten Mal trat auch die neue Auf- und Abstiegsregelung in Kraft, die keinen Direktauf- und -abstieg zwischen A- und B-Gruppe mehr vorsah. So wurden neben dem Fernost-Vertreter in einer zusätzlichen Qualifikation vier weitere WM-Teilnehmer ermittelt. Es waren in diesem Jahr nur vier Teams, da Norwegen als B-Gruppenteam aufgrund seiner Gastgeberrolle direkt in die A-Gruppe aufsteigen durfte.

Einige Veränderungen gab es dagegen im C- und D-Gruppenbereich. So spielte die C-Gruppe in diesem Jahr nur mit sieben Mannschaften, da Jugoslawien kurzfristig aufgrund des Kosovo-Krieges wieder von der Eishockey-WM ausgeschlossen wurde. Die D-Gruppe spielte dagegen in dieser Saison mit neun Teams.

Qualifikation zur A-Weltmeisterschaft

Qualifikation Fernost zur A-Weltmeisterschaft 

Abschlusstabelle

Hauptqualifikation zur A-Weltmeisterschaft

Gruppe A (in Klagenfurt, Österreich) 

Abschlusstabelle

Gruppe B (in Ljubljana, Slowenien) 

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

A-Weltmeisterschaft 

Die Weltmeisterschaft der A-Gruppe wurde an drei Spielorten – Oslo, Hamar und Lillehammer – in Norwegen ausgetragen. Neuer Weltmeister wurde die Mannschaft Tschechiens, die damit, die Erfolge der Tschechoslowakei mitgerechnet, ihren achten Titel gewann. Im Finale besiegten die Tschechen das Team aus Finnland denkbar knapp, indem sie die nach je einem Sieg und einer Niederlage notwendig gewordenen Verlängerung mit 1:0 gewannen. Die Bronzemedaille ging an Titelverteidiger Schweden.

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Gruppe C 

Abschlusstabelle

Gruppe D 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 9–12, Gruppe G 

Abschlusstabelle

Zwischenrunde

Gruppe E 

Abschlusstabelle

Gruppe F 

Abschlusstabelle

Play-offs

Abschlussplatzierung der A-WM

Meistermannschaften

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, +/- = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

B-Weltmeisterschaft 
 in Odense und Rødovre, Dänemark

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM

Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
All-Star-Team

C-Weltmeisterschaft 
 in Eindhoven und Tilburg, Niederlande

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–7 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–4 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der C-WM

Auf- und Abstieg

D-Weltmeisterschaft 
 in Krugersdorp, Südafrika

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Gruppe C 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 7–9 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 4–6 

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–3 

Abschlusstabelle

+ Anzahl der mehr erzielten Tore entschied für Spanien

Abschlussplatzierung der D-WM

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1999 (Übersicht)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 1999
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 1999

Weblinks 
 
 World Senior Championship

Weltmeisterschaft, Herren
1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Weltmeisterschaft der Herren, 1999
Eishockeywettbewerb in Oslo
Sportveranstaltung in Hamar
Sportveranstaltung in Lillehammer
Eishockeywettbewerb in Odense Kommune
Sportveranstaltung in Rødovre Kommune
Eishockeywettbewerb in Eindhoven
Eishockeywettbewerb in Tilburg
Sportveranstaltung in der Präfektur Tokio
Eishockeywettbewerb in Klagenfurt am Wörthersee
Eishockeywettbewerb in Ljubljana